Миштар () — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Миштаре проживало 85 человек. Деревня Миштар находится на границе с Республикой Сербия.

Население 
В населении деревни подавляющую долю составляют сербы, численность остальных национальностей очень мизерна.

Национальный состав населения 
На 1991 год:
 сербы — 84 человека (98,82 %);
 хорваты — 0 человек (0,00 %);
 мусульмане — 0 человек (0,00 %); 
 югославы — 0 человек (0,00 %);
 другие и неизвестно — 1 человек (1,18 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской